Kosten koper, aanduiding bij de verkoop van woningen en andere onroerende zaken in Nederland
 Kabushiki gaisha, rechtsvorm voor bedrijven in Japan, afgekort als K.K. of KK (naar de historische uitspraak 'kabushiki kaisha')